В математике тождества Ньютона, также известные как формулы Ньютона — Жирара, задают соотношения между двумя типами симметрических многочленов, а именно между элементарными симметрическими многочленами и степенными суммами Ньютона. Для произвольного многочлена P они дают возможность выразить сумму k-х степеней всех корней P (с учётом кратности) через коэффициенты P, без фактического нахождения корней. Эти тождества были открыты Исааком Ньютоном около 1666 года, и возможно, в ранних работах (1629) Альберта Жирара. Они находят применение во многих областях математики, в том числе в теории Галуа, теории инвариантов, теории групп, комбинаторике, а также в других науках, в том числе в общей теории относительности.

Формулировка тождеств 

Для переменных  и для  рассмотрим суммы -тых степеней этих переменных:

 

Обозначим также через  элементарные симметрические многочлены. Многочлен  представляет собой сумму всех возможных произведений  разных переменных, в частности

 

Тогда тождества Ньютона могут быть записаны следующим образом:

 

для всех . В частности, для 

 

Для нескольких первых значений  получим:

 

Истинность этих тождеств не зависит от количества переменных, даже когда левая и правая части равны нулю. Эти равенства позволяют рекуррентно выразить  через :

Способы доказательства 

Каждое отдельное из тождеств Ньютона может быть проверено с помощью элементарных алгебраических операций, однако общая формула требует доказательства. Существует несколько различных способов вывода тождеств.

Ниже мы обозначаем количество переменных через , а номер тождества (количество слагаемых в сумме в правой части) через .

Через специальный случай  

По определению, 

Следовательно, при  имеем

Суммируя по всем , получаем

Из этого выражения немедленно следует -тое тождество Ньютона при  переменных. Поскольку оно является тождеством между симметрическими однородными многочленами.

Далее всё выводится из этого факта. При  тождество очевидным образом получается из присваивания  в тождестве для 

Пусть теперь . Обозначим через  и  соответственно левую и правую части тождества. Из выполнения тождества при  следует, что

Однако из этого следует, что разность  представима в виде  для любого  (если бы не была, то при каких-то  разность была бы ненулевой и одно из равенств, обозначенных выше, не выполнялось бы). Следовательно, разность  представима в виде , однако это невозможно так как полная степень и  и  равна .

Аналогичные рассуждения для  дают индукционный переход и доказывают тождества для произвольного .

Через формальные степенные ряды 

Прямым раскрытием скобок можно получить, что

 
 

Обозначая , получаем .

Формально дифференцируя (беря производную) по  и домножая обе части на , получаем

Так как тождественное равенство многочленов влечёт равенство всех коэффициентов, то по правилам умножения многочленов из этого напрямую следует, что

Через телескопический ряд 

Пусть фиксировано некоторое . Обозначим через  сумму всех одночленов, состоящих из  различных переменных, одна из которых входит в одночлен со степенью , а все другие - со степенью 1. Такие одночлены естественным образом возникают в произведении  (переменные со степенью  "приходят" из полинома , а остальные, входящие в одночлен с первой степенью - из ).

Конкретнее, легко проверяются следующие тождества:

 

Особенность первого из них обусловлена, грубо говоря, тем, что при  для одночлена  однозначно понятно, какая переменная взята из , а какие - из , так что каждый такой многочлен входит в произведение  с коэффициентом . В случае же  многочлен  встретится в произведении  ровно  раз - как каждое возможное перемножение одной из переменных с остальной частью одночлена: . Это даёт коэффициент  при 

Из представленных выше тождеств легко получить, что

Связанные тождества

Прямые представления элементарных симметрических многочленов степенными суммами 

Раскрывая явно выражение  через , получим представления

Общая формула может быть также переписана как

где  - многочлен Белла. Такое представление, в частности, приводит к следующему тождеству производящих функций:

Прямое представление степенных сумм через элементарные симметрические многочлены 

Аналогично, раскрывая напрямую рекуррентные выражения, можно получить, что 

Первые четыре формулы были получены Альбером Жираром ещё до Ньютона, в 1629 году. Общая формула имеет следующий вид:

Это может быть переформулировано в терминах многочленов Белла:

Приложения

Приложения к корням многочленов 

Многочлен  с корнями  может быть представлен как

,

где коэффициенты  - симметрические многочлены, определённые выше. При известных значениях степенных сумм  коэффициенты многочлена  можно найти из рекуррентных формул.

Приложения к характеристическим многочленам матриц 
Тождества Ньютона позволяют свести вычисление коэффициентов характеристического многочлена матрицы  к вычислению следа различных её степеней.

Рассмотрим характеристический многочлен некоторой матрицы . Его корни  являются собственными числами этой матрицы (каждый корень представлен со своей кратностью). Тогда коэффициенты характеристического многочлена выражаются через симметрические многочлены .

Для любого положительного  собственными числами матрицы  являются степени . Поскольку сумма собственных чисел матрицы равна её следу, то

 

Следовательно, и , и коэффициенты характеристического многочлена можно выразить линейно из . Вычисление коэффициентов многочлена, таким образом, сводится к двум этапам:
 вычисление степеней матрицы  и их следа
 решение системы линейных уравнений с треугольной матрицей

Оба этапа относятся к классу сложности NC, так что задача нахождения коэффициентов характеристического многочлена тоже относится к классу NC. На этой идее основан  (1840).

Поскольку по теореме Гамильтона-Кэли любая матрица является корнем своего характеристического многочлена, то быстрое вычисление коэффициентов этого многочлена даёт быстрый способ нахождения обратной матрицы.

Приложения к тригонометрическим суммам 

Тождества Ньютона могут использоваться при оценке рациональных тригонометрических сумм по простому модулю для однозначного нахождения частного случая интеграла Виноградова при равном количестве переменных и уравнений.

Примечания 

 

Прасолов В.В. Многочлены. — 3-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2003. — 336 с. — ISBN 5-94057-077-1

Тождества
Многочлены
Н
Теория инвариантов